Мальдивы принимали участие в восьми летних Олимпийских играх. Дебютировали на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. С тех пор участвовали во всех летних Играх. В зимних Олимпийских играх страна не участвовала. Спортсмены Мальдив никогда не завоёвывали Олимпийских медалей.

Медальный зачёт

См. также 
 Список знаменосцев Мальдив на Олимпийских играх
 Олимпийские игры

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
  Мальдивский олимпийский комитет